Нахимовка () — село в Жаркаинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Нахимовского сельского округа. Код КАТО — 115455100.

География 
Село расположено примерно в 24 км к востоку от города Державинска. Рядом протекает река Ишим.

Улицы 

 ул. Абая,
 ул. Акпана Укубаева,
 ул. Ардагерлер,
 ул. Атамекен,
 ул. Атамура,
 ул. Береке,
 ул. Бирлик,
 ул. Ибрая Алтынсарина,
 ул. Кулагер,
 ул. Наурыз,
 ул. Тауелсиздик,
 ул. Тохтара Аубакирова.

Ближайшие населённые пункты 

 село Баранкуль в 14 км на востоке,
 село Львовское в 15 км на западе,

Население 
В 1989 году население села составляло 1317 человек (из них казахов 39%, русские 25%).

В 1999 году население села составляло 795 человек (382 мужчины и 413 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 339 человек (167 мужчин и 172 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Жаркаинского района